Kuszewo ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:
 Kuszewo (Czaplinek), deutsch Weinberge, in der Gmina Czaplinek in der Woiwodschaft Westpommern
 Kuszewo (Skoki), in der Gmina Skoki in der Woiwodschaft Großpolen